Montprofond (Undermountain en anglais) est un gigantesque complexe souterrain (donjon en jargon de Donjons et dragons) du monde imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Histoire 
Montprofond fut occupée par le clan nain Melairkyn en -1288 DR après qu'un filon de mithril eut été découvert. Ils bravèrent les drows et duergars autochtones, et les chassèrent des souterrains. Les nains prospérèrent un long moment, mais furent cependant régulièrement attaqués par les drows et duergars. En 64 DR, les drows réussirent à  renverser les nains.

Très longtemps avant qu'Eauprofonde soit bâtie, le magicien fou Halaster Cape noire construisit des milliers de tunnels sous la ville, formant un  étrange et redoutable labyrinthe. Nul ne sait d'où vint Halaster, on parle de Raurin ou de Kara-Tur. Ce serait lui qui inventa les foires de mages. Un jour cependant, il cessa tout contact avec le monde et alla s'installer au Mont Eauprofonde (en 168). Il conjura des créatures d'autre plan et changea catégoriquement. Les duergars quittèrent  le donjon en 268, car le mithril était épuisé. Halaster domina Montprofont dès 309, s’entourant  de puissantes créatures asservies à sa volonté, et il peupla ce donjon de monstres redoutables.  Les drows quittèrent les niveaux les plus profonds en 493. Une fois les drows partis, Halaster s'enfonça encore plus profondément. Ses apprentis partirent à sa recherche et s'enfoncèrent dans le donjon.. Le temps passant Halaster ne cessa d’agrandir son royaume et de s'enfoncer plus profondément. Pendant longtemps son royaume fut inexploré. Halaster habite toujours dans Montprofond, et semble tirer une partie de son pouvoir et une immortalité du donjon lui-même.

Rares sont les survivants, mais ceux qui en sortent jouissent d'un respect amplement mérité.

Adaptation 
Une partie du jeu vidéo Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark se déroule dans Montprofond.

Ville des Royaumes oubliés